Мегрі () — місто, розташоване на півдні Вірменії, в марзі (області) Сюнік
 Мегрі, Меґрі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор
 Мегрі — річка у Вірменії